Zwierlein ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Julia Zwierlein, deutsche Anglistin
 Conrad Anton Zwierlein (1755–1825), deutscher Mediziner
 Cornel Zwierlein (* 1973), deutscher Historiker
 Christian Jacob von Zwierlein (1737–1793), deutscher Jurist
 Eduard Zwierlein (* 1957), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Erika Zwierlein-Diehl (* 1936), deutsche klassische Archäologin
 Hans von Zwierlein (1835–1886), deutscher Jurist und Politiker
 Hans Constantin Freiherr von Zwierlein (1802–1863), deutscher Jurist und Politiker
 Hans Carl von Zwierlein (1768–1850), deutscher Jurist und Kunstsammler
 Johann Jacob von Zwierlein (1699–1772), deutscher Jurist
 Martin Zwierlein (* 1977), deutscher Physiker
 Otto Zwierlein (* 1939), deutscher Altphilologe
 Salentin von Zwierlein (1747–1813), deutscher Jurist und Regierungspräsident im Fürstentum Solms-Braunfels

Zwierlein ist der Name eines Adelsgeschlecht

 Zwierlein (Adelsgeschlecht)